The Glam Nation Tour — это первое мировое турне американского певца, поэта-песенника и актёра Адама Ламберта () в поддержку его дебютного альбома For Your Entertainment. Тур охватывает США, Азию, Океанию.

Band & Dancers 
 Группа
 Monte Pittman (гитара, вокал, музыкальный директор)
 Tommy Joe Ratliff (бас, гитара по заместительству)
 Longineu W. Parsons III (ударные)
 Isaac Carpenter (ударные)
 Camila Grey (клавишные, вокал, бас по заместительству)

 Танцоры
 Brooke Wendle (Хореограф)
 Sasha Mallory
 Taylor Green
 Terrence Spencer

Set list 
 «For Your Entertainment» (видеовведение)
 «Voodoo»
 «Down the Rabbit Hole»
 «Ring of Fire» (кавер-версия Джонни Кэша)
 «Fever»
 «Sleepwalker»
 «Whataya Want from Me» (акустика)
 «Soaked» (акустика)
 «Aftermath» (акустика)
 «Sure Fire Winners»
 «Strut»
 «Music Again»
 «Broken Open» (пропускается с 15 июня)
 «If I Had You»
Encore
 (Tears for Fears кавер-версия)
 «Whole Lotta Love»(акустика)(Led Zeppelin кавер-версия)
 (Впервые исполнено 10 августа Erie)

Расписание концертных выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Концертные туры 2010 года
Адам Ламберт